Der Name Arthur wurde bisher für fünf tropische Wirbelstürme im Atlantischen Ozean verwendet, von denen sich keiner zum Hurrikan entwickelte:
 Tropischer Sturm Arthur (1984), der ohne Schäden als außeropischer Sturm über Neufundland zog;
 Tropischer Sturm Arthur (1990), bildete sich in der Karibik, erreichte fast Hurrikanstärke und löste sich auf;
 Tropischer Sturm Arthur (1996), traf als schwacher tropischer Sturm auf North Carolina;
 Tropischer Sturm Arthur (2002), ein schwacher tropischer Sturm, der keine wesentlichen Auswirkungen auf Land hatte;
 Tropischer Sturm Arthur (2008), tropischer Sturm, der sich schnell bildete, bevor er am 31. Mai über Land zog.

Arthur wurde bisher einmal für einen tropischen Wirbelsturm auf der Südhalbkugel verwendet:
 Zyklon Arthur (2007), der Ende Januar 2007 kurz die Cook-Inseln bedrohte.